rio-negrense – abitanti di Rio Negro (Mato Grosso do Sul)
rio-negrense – abitanti di Rio Negro (Paraná)